Represe (z lat. reprimó, repressi, potlačit) může být:

 represálie – užité násilí pro potlačování – útlak, útisk, nátlak, organizované násilí
 represe (právo) – potrestání, společenský trest uložený právní cestou 
 represe (genetika) – odborný genetický pojem, potlačení tvorby genetické informace
 represe – potlačení traumatizujících zážitků, vědomé vytěsnění, potlačení frustrace

Související články 
 perzekuce, útlak
 sankce, trest